Normington est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (né en 1951), administrateur public britannique
  (né en 1990), joueur de football anglais
 John Normington (1937-2007), acteur anglais
  (1923-2019), diplomate de homme politique britannique

Homonymie de patronyme